Corto circuito – film del 1986 diretto da John Badham
 Corto circuito 2 – film del 1988 diretto da Kenneth Johnson
 Corto circuito – album e canzone dei 99 Posse
 Corto circuito (Short Circuit) – serie di cortometraggi d'animazione indipendenti statunitensi prodotti dalla Walt Disney Animation Studios

Pagine correlate 
 Cortocircuito (disambigua)